Nonagon Infinity — восьмой альбом австралийской психоделик-рок-группы King Gizzard & the Lizard Wizard, выпущенный 29 апреля 2016 года на ATO Records. Этот альбом — бесконечная петля, в которой каждая песня перетекает в следующую, в том числе и последний трек перетекает в открывающий.

Альбом получил награду ARIA Music Awards of 2016 в номинации Best Hard Rock/Heavy Metal.

Список песен

Чарты

Участники 
В записи альбома официально отмечены следующие участники:

 Michael Cavanagh — барабаны, конго;
 Ambrose Kenny-Smith — гармоника, орган;
 Stu Mackenzie — вокал, электрогитара, синтезатор, орган, зурна;
 Cook Craig — электрогитара, синтезатор;
 Joey Walker — электрогитара, ситар, синтезатор;
 Lucas Skinner — бас-гитара;
 Eric Moore — барабаны.

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы ATO Records
Альбомы King Gizzard & The Lizard Wizard